Вальк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вальк, Генрих Оскарович (1918—1998) — советский карикатурист, иллюстратор, график, плакатист.
 Вальк, Поль (род. 1914) — бельгийский фехтовальщик, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.
 Вальк, Пьер (?—?) — бельгийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1920 года.
 См. также 
 Вальки (значения) 
 Ла-Вальк — упразднённая коммуна на северо-востоке Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия.